Urengoi bezieht sich auf mehrere geographische Objekte im westsibirischen Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen (Russland):
 eine Siedlung städtischen Typs, siehe Urengoi
 eine Großstadt, siehe Nowy Urengoi
 ein Erdgasfeld, siehe Gasfeld Urengoi